Heartland eller Heartlands kan referere til:

Uddannelse 
 Heartland Baptist Bible College, i Oklahoma City, Oklahoma
 Heartland Community College, i Illinois
 Heartland Elementary School, offentlig skole, Kansas
 Heartlands Academy, Birmingham, England

Film og tv

Film 
 Heartland (film), en film fra 1979 med Rip Torn og Conchata Ferrell
 Heartland (film fra 1989), en fjernsynsfilm fra Storbritannien med Jane Horrocks
 Heartlands (film), en film fra 2002 med Michael Sheen og Celia Imrie

Tv 

 Heartland (tv-serie fra 1989), en amerikansk komedieserie fra 1989 med Brian Keith der blev sendt på CBS
 Heartland (australsk tv-serie), en australsk tv-serie fra 1994 med Cate Blanchett
 Heartland (canadisk tv-serie), canadisk dramaserie (2007-nu) fra CBC Television.
 Heartland (amerikansk tv-serie fra 2007), en amerikansk dramaserie fra 2007, der blev sendt på TNT
 Heartland (tv-netværk), en amerikansk fjernsynskanal om musik og livsstil, der begyndte i 2012 som rival til The Nashville Network
 Heartland with John Kasich a.k.a. From the Heartland, amerikansk politisk fjernsynsshow på Fox News Channel
 The Heartland Series, produktion af WBIR-TV i Tennessee

Litteratur 
 Heartland, en roman fra 1964 af Wilson Harris
 Heartland (roman fra 1999), af Daren Shiau
 Heartland, en roman fra 2004 af John MacKay
 Heartland (romanserie), af Lauren Brooke
 Heartland (tegneserie), skrevet af Garth Ennis og illustreret af Steve Dillon

Musik 
 Heartland (band), et amerikansk countryband
 Heartland rock, en undergenre af rock fra slutningen af 1970'erne og 1980'erne

Album 
 Heartland (Client album), 2007
 Heartland, et album fra 2017 af John Tibbs
 Heartland (The Judds-album), 1987
 Heartland (Owen Pallett-album), 2010
 Heartland (Real Life-album), 1983
 Heartland (Runrig-album), 1985
 Heartland (Sko/Torp-album), 2010
 Heartland (Michael Stanley Band-album), 1979
 Heartlands (Kate Rusby-album), 2003

Sange 
 "Heartland" (George Strait-sang)
 "Heartland" (U2-sang), 1988
 "Heartland", af Celtic Thunder
 "Heartland", af The Sisters of Mercy fra Some Girls Wander by Mistake
 "Heartland", af The Sound fra Jeopardy
 "Heartland", af  fra Infected album

Sport 
 Heartland Championship, amatør rugbyunion i New Zealand
 Heartland Collegiate Athletic Conference (HCAC), Amerikansk NCAA Division III college atletikkonference
 Heartland Conference, Amerikansk NCAA Division II college atletikkonference
 Heartland F.C., formerly Iwuanyanwu Nationale, Nigeriansk fodboldklub fra Owerri, Nigeria
 Heartland League, uafhængig baseballlige der eksisterede fra 1996–98 i det centrale USA
 Heartland Trophy, trofæ til vinderen af Iowa–Wisconsin amerikansk football

Andre 
 Heartland A/S, et dansk holdingselskab ejet af Anders Holch Povlsen.
 Heartland (USA), an Americanism referring to central states of the Union
 Heartland (Texas)
 Heartland Bank, New Zealand-baseret finansinstitution
 Heartland Inn, kæde af hoteller i Iowa, USA
 Heartland (computerspil), computerspil udgivet i 1986
 The Heartland Institute, tænktetank i Chicago, Illinois
 Heartland Theory, temaet til The Geographical Pivot of History
 Heartlands Cornwall, en attraktion i Pool, Cornwall, England

Se også 
 Hartland (flertydig)
 Heartlanders, tv-serie fra Singapore i 2002